MAN1B1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 699 амінокислот, а молекулярна маса — 79 580.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, глікозидаз. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Локалізований у мембрані, ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки